Staunton pode ser uma referência a

Howard Staunton, famoso Mestre britânico de Xadrez
Peças Staunton, o padrão de produção de peças de Xadrez que recebeu o aval oficial de Howard Staunton
Staunton (Virgínia), uma cidade norte-americana.
George Leonard Staunton, botânico do Reino Unido.

Desambiguação